Un incendie est un feu violent, destructeur pour les activités humaines ou la nature.
 Le mot incendie constitue aussi le titre de plusieurs œuvres culturelles :

Cinéma 
 Incendies, un film québécois de Denis Villeneuve sorti en 2010, adapté de la pièce éponyme de Wajdi Mouawad.

Littérature et théâtre 
 L'Incendie, un roman de Mohammed Dib publié en 1954 ;
 Incendies, une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad créée en 2003.

Musique et chansons 
 L'Incendie, un disque de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem publié en 1974 ;
 L'Incendie, une chanson de Vanessa Paradis de l'album Divinidylle sorti en 2008.

Peinture 
 L'Incendie, un tableau du peintre Alexandre Antigna, daté de 1845.

Télévision 
 L'Incendie (Trouble at Ewing 23), huitième épisode de la saison 4 de Dallas diffusé en 1980 ;
 L'Incendie (May We Make Them Proud), 18ème et 19ème épisodes de la saison 6 de La Petite Maison dans la prairie diffusé en 1980 ;
 L'Incendie (The Road Back), premier épisode de la saison 7 de Dallas diffusé en 1983 ;
 Incendie (Fire Power), quatrième épisode de la saison 2 de Melrose Place diffusé en 1993 ;
 L'Incendie (The Fire), vingtième épisode de la saison 5 de Seinfeld diffusé en 1994 ;
 Incendie (Trip Box), huitième épisode de la saison 2 de FBI : Portés disparus diffusé en 2003 ;
 L'Incendie (The Fire), quatrième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2005.

Homonymie de titre